

Persone 
 Charles Jaffe – scacchista bielorusso naturalizzato statunitense
 David Jaffe – autore di videogiochi statunitense
 Hosea Jaffe – economista, storico e scrittore sudafricano
 Marielle Jaffe – attrice statunitense 
 Raffaele Jaffe – dirigente sportivo italiano
 Sam Jaffe – pseudonimo di Shalom Jaffe, attore cinematografico, teatrale e televisivo
 Sarah Jaffe – cantante e musicista statunitense

Altro 
9696 Jaffe – asteroide

Pagine correlate 
Jaffé
Caffè